

Persone
Agnès Spaak – attrice e fotografa francese, figlia di Charles e sorella di Catherine Spaak, nipote di Paul-Henri
Antoinette Spaak – politica belga, figlia di Paul-Henri, nipote di Charles, cugina di Agnès e Catherine
Catherine Spaak – attrice belga naturalizzata italiana, figlia di Charles e sorella di Agnès, nipote di Paul-Henri
Charles Spaak – sceneggiatore belga, fratello di Paul-Henri
Paul-Henri Spaak – uomo politico belga, fratello di Charles
Suzanne Spaak – socialite e partigiana belga

Altro
Metodo Spaak – metodo di negoziazione diplomatico